

Collegamenti esterni 
  www.lilypond.org Glossario musicale
  RowyNet Glossario multilingua
 

Musica
 G0